Ла Тома има више значења:

 Ла Тома, Гранха Акуикола (Истлавакан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Тома (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Тома (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Тома (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Тома (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тома, Лос Којотес (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тома (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Тома (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Тома (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Тома (Аксочијапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Тома (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Тома (Сан Агустин Јатарени), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Тома (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Тома (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Тома (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Тома (Ајавалулко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Тома (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Тома (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Тома (Хенаро Кодина), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику